Cseke (keresztnév) – keresztnév.
 Cseke (település) – falu Szlovákiában, a Lévai járásban. 
 Csekekáta, Nagykáta régi neve
 Lácacséke
 Szatmárcseke